Bonaventura Aliotti – religioso, organista e compositore italiano
 Nick Aliotti – giocatore di football americano
 Pietro Giovanni Aliotti – vescovo italiano